Länsväg 693 kan syfta på:

 Länsväg C 693
 Länsväg U 693
 Länsväg W 693